Гран-прі Канади 2016 (офіційно Formula 1 Grand Prix du Canada 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 12 червня 2016 року на Автодромі імені Жиля Вільнева в Монреалі, Канада.

Класифікація

Примітки
  — Даніїл Квят отримав 3 позиції штрафу за інцидент із Кевіном Магнуссеном під час Гран-прі Монако.
  — Маркус Ерікссон отримав 3 позиції штрафу за інцидент із Феліпе Насром під час Гран-прі Монако
  — Кевіну Магнуссену не вдалося встановити час у межах 107% від кращого результату Q1. Він вимушений був звернутись до стюардів, щоб отримати дозвіл на старт у перегонах.
  — Кевін Магнуссен отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
  — Карлос Сайнс (молодший) отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Канади
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Червень 2016
2016 у канадському спорті